7 miejscowości w Polsce: 
 Zaręby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola 
 Zaręby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Zaręby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Zakroczym 
 Zaręby – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele 
 Zaręby – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Dziadkowice 
 Zaręby – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński 
 Zaręby – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice

Zobacz też: Zaręby Kościelne, Zaręby Leśne, Zaręby-Bindugi, Zaręby-Bolędy, Zaręby-Choromany, Zaręby-Grzymały, Zaręby-Góry Leśne, Zaręby-Jartuzy, Zaręby-Kramki, Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Skórki, Zaręby-Warchoły, Zaręby-Świeżki, Zaręby-Święchy